zapłodnienie in vitro (ang. in vitro fertilisation, IVF)
 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (ang. International Vishehrad Fund, IVF)
 infuzja dożylna